A eleição presidencial brasileira de 1930 foi a décima segunda eleição presidencial e a décima primeira direta. Na eleição geral, o candidato situacionista Júlio Prestes foi eleito, mesmo com forte campanha oriunda da Aliança Liberal. No Paraná, Prestes fez uma votação exorbitante em relação ao seu adversário Getúlio Vargas, mas devido a revolução de 1930 não assumiu o cargo.

Resultado para presidente 
Conforme o jornal Estadão, foram computados 55.508 votos, e os votos nulos e brancos não foram informados:

Resultado para vice-presidente 
Na eleição para vice, o número de votos foi igual ao dos cabeças das chapas, sendo:

1930 no Paraná
Eleições no Paraná